Domanovszky Endre (1817–1895) filozófus, filozófiai író, az MTA levelező tagja
Domanovszky Endre (1907–1974) festő